Raissac-sur-Lampy é uma comuna francesa na região administrativa de Occitânia, no departamento de Aude. Estende-se por uma área de 5,23 km².

Demografia 

Comunas de Aude